Хоултан има више значења:
 Хоултан (Висконсин)
 Хоултан (Мејн)